Бари Левинсън () е американски режисьор, сценарист, актьор и продуцент.

Биография и творчество 
Левинсън е роден на 6 април 1942 г. в Балтимор в еврейско семейство. Започва кариерата си като сценарист на вариететни представления и в киното, а от началото на 80-те години режисира свои филми. Най-успешен сред тях е „Рейнман“ („Rain Man“, 1988), за който Левинсън получава „Оскар“ за режисура и за най-добър филм.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски режисьори
Американски сценаристи
Американски филмови продуценти
Евреи в САЩ
Носители на „Оскар“ за най-добра режисура
Носители на награда Еми
Балтиморци